Приз «Справедливой игры» (аналог приза «За справедливую игру», существовавшего с 1958 года по 1969) был учреждён редакцией журнала «Человек и закон» в 1974 году. Он вручался команде, игроки которой получали в чемпионате СССР и чемпионате России по футболу наименьшее количество предупреждений и удалений. За всю историю приза только один раз (1977) он доставался чемпиону страны.

Обладатели приза 
 Чемпионат СССР

Чемпионат России

Фэйр-плей
С 1997 года в схожей номинации по специальной методикам, разработанной ФИФА и УЕФА, также присуждался «приз Fair Play» (честной игры).
Победитель мог претендовать на участие в еврокубках, в случае попадания России в число лауреатов Рейтинга Fair Play УЕФА.

Примечания

См. также 
 Мяч без пятен

Ссылки 
 Обладатели приза «Справедливой игры»

Футбольные награды в СССР
Футбольные награды в России